La Placa ist der Familienname folgender Personen:

 Alison La Placa (* 1959), US-amerikanische Theater-, Filmschauspielerin und Synchronsprecherin
 Giuseppe La Placa (* 1962), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Ragusa